Ве́рнер () — немецкие имя и фамилия.

Персоналии

Фамилия 
 Вернер, Абраам Готтлоб (1749—1817) — немецкий геолог и минералог.
 Вернер, Адель Васильевна (1865-?) — российский и советский скульптор.
 Вернер, Адольф Фридрих (1886—1975) — немецкий футболист и футбольный вратарь.
 Вернер, Аксель (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Вернер, Александр Иванович (род. 1951) — советский и российский шахматист, международный мастер, шахматный теоретик.
 Вернер, Алексей Леонидович (род. 1934) — советский и российский математик, геометр, автор школьных учебников.
 Вернер, Альфред (1866—1919) — швейцарский химик, создатель учения о комплексных соединениях.
 Вернер, Антон фон (1843—1915) — немецкий художник.
 Вернер, Артур (1877—1967) — немецкий инженер, первый обер-бургомистр Берлина после Второй мировой войны
 Вернер, Бернард (1910—1984) — немецкий зоолог, специалист по стрекающим.
 Вернер, Венделин (род. 1968) — французский математик немецкого происхождения.
 Вернер, Виталий Дмитриевич (1932—2016) — советский и российский физик, ректор Московского государственного института электронной техники.
 Вернер, Генрих Каспарович (род. 1936) — лингвист.
 Вернер, Гётц (1944—2022) — немецкий профессор и бизнесмен, руководитель предпринимательского института.
 Вернер, Глеб Владимирович (1913—1989) — живописец и график.
 Вернер, Грегор (1693—1766) — австрийский композитор.
 Вернер, Дмитрий Алексеевич (род. 1959) — составитель сайта «Анекдоты из России».
 
 Вернер, Захариас (1768—1823) — немецкий писатель-романтик.
 Вернер, Иван (1877—1944) — хорватский политик, 30-й мэр Загреба.
 Вернер, Иван Иванович (1830—1904) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Вернер, Игорь Евгеньевич (род. 1970) — украинский статистик, председатель Государственной службы статистики Украины.
 Вернер, Ильза
 Вернер, Иоахим (1909—1994) — немецкий археолог, специалист по средневековой Германии.
 Вернер, Иоганн (1468—1522) — немецкий математик и астроном.
 
 Вернер, Карл Адольф (1846—1896) — датский языковед, индоевропеист и славист.
 Вернер, Константин Антонович (1850—1902) — статистик-агроном.
 Вернер, Ларс (1935—2013) — шведский политик-коммунист.
 Вернер, Манфред (1934—1994) — немецкий политик и дипломат, генеральный секретарь НАТО (1988—1994).
 Вернер, Маркус (1944—2016) — швейцарский писатель.
 Вернер, Марсель (1952—1986) — немецкий актёр
 Вернер, Мирослав (род. 1941) — чешский египтолог.
 
 Вернер, Николай Дмитриевич — конструктор бронетехники.
 Вернер, Оскар (1922—1984) — австрийский актёр.
 Вернер, Пьер (1913—2002) — люксембургский политик.
 Вернер, Рут (1907—2000) — немецкая коммунистка, разведчица.
 Вернер, Рэй (1935—1998) — канадский кёрлингист, чемпион мира (1961).
 Вернер, Тимо (род. 1996) — немецкий футболист.
 Вернер, Томас Чарльз (род. 1950) — американский телевизионный продюсер и бизнесмен, президент ФК Ливерпуль.
 Вернер, Томаш (род. 1986) — чешский фигурист.
 Вернер, Уильям (1883—1966) — американский легкоатлет.
 Вернер, Франц фон (1836—1881) — австрийский поэт, драматург и дипломат.
 Вернер, Хайнц (1890—1964) — немецко-американский психолог.
 Вернер, Элис (1859—1935) — писательница, поэтесса и преподавательница языков банту.
 Вернер, Ян (1946—2014) — польский легкоатлет.

Имя 
 Вернер I (1025—1096) — граф Габсбург.
 Вернер II (ум. 1167) — граф Габсбург.
 Вернер Садовник — немецкий поэт XIII века.
 Вернер фон Брайтхаузен — магистр Ливонского ордена с 1262 года по 1264 год.
 Вернер фон Вальбек (ум. 1014) — граф Вальбека, маркграф Северной марки.
 Вернер фон Орзельн (около 1280—1330) — 17-й великий магистр Тевтонского ордена.
 Вернер Гейзенберг — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.

Псевдоним 
 Вернер (настоящее имя Александр Александрович Малиновский; 1873—1928) — врач, экономист, философ, политический деятель, учёный-естествоиспытатель.
 Ральф Вернер (настоящее имя Игорь Борисович Калмыков, известен как Григорий Петрович Климов; 1918—2007) — писатель, журналист, редактор, автор публикаций и лекций конспирологического и евгенистического содержания.

Вымышленные персонажи 
 Конрад Вернер ― персонаж серии игр Mass Effect
 Доктор Вернер — второстепенный персонаж из романа «Герой нашего времени»

Топонимы 
 Вернер — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Вернер Херцог ест свою туфлю
 Закон Вернера
 Вёрнер

Немецкие мужские имена
Имена германского происхождения